Тип — таксономічна категорія в царстві тварин.
 Тип — екземпляр, який вибраний і позначений дослідником, що описує новий вид чи підвид.